Afsnit har flere betydninger:

 Afsnit (typografi) – et typografisk udtryk.
 Afsnit (tv-serie) – et afsnit er en del af en tv-serie.